José Ríos puede referirse a:
 José Ríos (1700-1777), escritor español;
 José A. Ríos Granados (1958-2007), político mexicano;
 José Fernández Ríos (1964-), escultor y pintor español;
 José Ríos Ortega (1974-), atleta español;
 Juan José Ríos (1882-1954), general mexicano.